Girls Go Wild – album dei The Fabulous Thunderbirds del 1979
Girls Go Wild – singolo di 50 Cent del 2012
Girls Go Wild – singolo di LP del 2018